Михаи́л Зо́щенко:
 Зощенко, Михаил Иванович (1857—1908) — русский художник-мозаичист, отец М. М. Зощенко.
 Зощенко, Михаил Михайлович (1894—1958) — русский писатель, сценарист и переводчик, драматург, сын М. И. Зощенко.